Köckeritz steht für
 Der simple Köckeritz, historische Tabaksorte

Köckeritz ist der Familienname folgender Personen:

 Köckritz (Adelsgeschlecht), ein altes ursprünglich vogtländisches Adelsgeschlecht
 Andreas Köckeritz (* 1962), deutscher Handballer
 Frieda Köckeritz (* 1910), deutsche SED-Funktionärin, MdL; MdPVK 
 Margarete Köckeritz (1888–1969), deutsche Theaterschauspielerin
 Waldemar Köckeritz, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Köckritz